Příjmení Šabacký nosí více významných osobností:

 Ivo Šabacký (* 1966) – český urolog
 Josef Šabacký (1913–1957) – český botanik a ředitel muzea
 Marie Šabacká (* 1980) – česká bioložka